Die Fußball-Westasienmeisterschaft der Frauen 2011 war die vierte Austragung des von der AFC Subkonföderation WAFF ausgetragenen Turniers. Alle Spiele wurden vom 3. Oktober bis zum 12. Oktober 2012 in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate Abu Dhabi ausgetragen. Erstmals dabei war die Mannschaft des Irak. Im Gegensatz zur vorherigen Austragung fehlte die Mannschaft aus Kuwait. Erneut dabei waren die Auswahlen vom Libanon und Syrien. Sieger wurde der Titelverteidiger, die Mannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate.

Modus 
Wie auch bei der letzten Ausführung, wurden die Mannschaften in zwei Gruppen eingeteilt. Aus diesen nahmen jeweils die ersten beiden Mannschaften am Halbfinale teil. Dabei spielte der Erste aus der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B, sowie der Erste der Gruppe B gegen den Zweiten der Gruppe A. Die beiden Gewinner aus diesen Partien nahmen am Finale teil und die Verlierer machten den dritten Platz unter sich aus.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz Drei 

|}

Finale 

|}

Weblinks 

 Statistiken des Wettbewerbs auf RSSSF.com

Fußball-Westasienmeisterschaft
Fußballveranstaltung 2011
Fußball (Vereinigte Arabische Emirate)
Sportveranstaltung in Abu Dhabi